Die Divizia A 1965/66 war die 28. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 15. August 1965 und endete am 10. Juli 1966. Von Mitte Dezember bis Mitte März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde Petrolul Ploiești.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an 26 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die beiden letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied ab dieser Spielzeit die Tordifferenz.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Petrolul Ploiești – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1966/67
 Dinamo Pitești – Teilnehmer am Messepokal 1966/67
 Steaua Bukarest – Pokalsieger und Teilnehmer am Europapokal der Pokalsieger 1966/67

Absteiger in die Divizia B 
Crișul Oradea, Siderurgistul Galați

Aufsteiger in die Divizia A 
Progresul Bukarest, Jiul Petroșani

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1965/66 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1965/66 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1965/66
Liga-1-Saison